2 miejscowości w Polsce 
 Kobyla Góra – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Gorzów Śląski 
 Kobyla Góra – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra
 Wzniesienia
 Kobyla Góra lub Kobyła – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Kobyla Góra – szczyt w Górach Kruczych
 Kobyla Góra – szczyt w Górach Świętokrzyskich
 Kobyla Góra – wydma położona w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, na terenie obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie, proponowany rezerwat przyrody
 Kobyla Góra – wzniesienie na Pogórzu Wiśnickim
 Kobyla Góra – wzniesienie na Równinie Gryfickiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Rymań 
 Kobyla Góra – wzniesienie na Wysoczyźnie Żarnowieckiej, położone w woj. pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Wicko
 Kobyla Góra – wzniesienie Wzgórz Ostrzeszowskich, położone na terenie gminy Kobyla Góra